Emerson Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Emerson Brook (Maine), im York County
 Emerson Brook (Massachusetts), im Worcester County
 Emerson Brook (New Hampshire), im Belknap County
 Emerson Creek (Idaho), im Bonner County